-{II}- Разред група „Сава” Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1929/30. бројао је 9 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  Разред , нижи ранг -{III}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 39%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|

|- style="background:#FFFFFF;"
|style="text-align: center" |1. ЧукаричкиБеоград

|style="text-align: center" |2. СлавијаБеоград

|style="text-align: center" |3. РадничкиБеоград

|style="text-align: center" |4. ОлимпијаБеоград

|style="text-align: center" |5. ПалилулацБеоград

|- style="background:#FFFFFF;"
|style="text-align: center" |6. Руски СКБеоград

|style="text-align: center" |7. СпартаЗемун

|style="text-align: center"|8. Хајдук„Мостар”, Београд

|style="text-align: center" |9. КарађорђеБеоград
|}

Резултати

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  22. септембра 1929. 
|-
|style="width:20em;"|Славија — Карађорђе||style="text-align:center; width:2em;"| 6:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Спарта||style="text-align:center;"| 0:2
|-
|Раднички — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 29. септембар 1929. 	
|-
|Славија — Олимпија||style="text-align:center;"| 7:0	
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Хајдук||style="text-align:center;"| 0:2
|-
|Чукарички — Карађорђе||style="text-align:center;"| 16:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Раднички||style="text-align:center;"| 4:3	
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 6. октобра 1929. 	
|-					
|Славија — Хајдук||style="text-align:center;"| 6:2	
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:1
|-
|Спарта — Чукарички||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 13. октобра 1929. 	
|-
|Славија — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 1:1
|-
|Карађорђе — Хајдук||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 20. октобра 1929. 	
|-					
|Спарта — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:2	
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. октобра 1929.	
|-
|Славија — Раднички||style="text-align:center;"| 2:1	
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. новембра 1929.	
|-	
|Раднички — Руски СК||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Спарта||style="text-align:center;"| 1:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. новембра 1929.	
|-
|Раднички — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|-
|Спарта — Карађорђе ||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. новембра 1929.	
|-
|Олимпија — Карађорђе ||style="text-align:center;"| :	
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 2:1
|-
|Славија — Чукарички||style="text-align:center;"| 5:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. новембра 1929.	
|-
|Палилулац — Карађорђе ||style="text-align:center;"| :	
|-			
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. децембра 1929.	
|-
|Руски СК — Карађорђе ||style="text-align:center;"| :	
|- bgcolor= C0FFC0
|Раднички — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. децембра 1929.	
|-
|Спарта — Хајдук||style="text-align:center;"| 5:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. децембра 1929.	
|-
|Раднички — Олимпија||style="text-align:center;"| 4:0	
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Чукарички||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. децембра 1929.	
|-
|Олимпија — Хајдук||style="text-align:center;"| 1:2	
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. децембра 1929.	
|-
|Палилулац — Олимпија||style="text-align:center;"| 4:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Чукарички||style="text-align:center;"| 6:2
|-
|Раднички - Карађорђе ||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. јануара 1930.	
|-
|Руски СК — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:1	
|}

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   30. марта 1930. 
|-
|style="width:20em;"|Хајдук — Олимпија||style="text-align:center; width:2em;"| 4:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 6. априла 1930. 	
|-
|Хајдук — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:1	
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 13. априла 1930. 	
|-
|Спарта — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1	
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 27. априла 1930. 	
|-
|Палилулац — Раднички||style="text-align:center;"| 2:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Олимпија||style="text-align:center;"| 4:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 11. маја 1930. 	
|-
|Олимпија — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:0	
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Славија||style="text-align:center;"| 2:0
|-
|Раднички — Спарта||style="text-align:center;"| 2:3
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. маја 1930.	
|-
|Раднички — Славија||style="text-align:center;"| 5:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Спарта||style="text-align:center;"| 1:2
|-
|Хајдук — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. маја 1930.	
|-
|Палилулац — Славија||style="text-align:center;"| 2:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Спарта||style="text-align:center;"| 2:3
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. јуна 1930.	
|-
|Хајдук — Раднички||style="text-align:center;"| 6:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Олимпија||style="text-align:center;"| 4:2
|-
|Спарта — Славија||style="text-align:center;"| 6:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. јуна 1930.	
|-
|Чукарички — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:4	
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 0:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. јула 1930.
|-
|Руски СК — Раднички (поништено!)||style="text-align:center;"| 4:4	
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. августа 1930.	
|-		
|Руски СК — Славија||style="text-align:center;"| 2:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. августа 1930.	
|-
|Хајдук — Славија||style="text-align:center;"| 1:3	
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Палилулац||style="text-align:center;"| 5:3
|-
|Олимпија — Раднички||style="text-align:center;"| 1:6
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |31. августа 1930.	
|-
|Чукарички — Палилулац||style="text-align:center;"| 5:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Олимпија — Славија||style="text-align:center;"| 2:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. септембра 1930.	
|-
|Руски СК — Олимпија||style="text-align:center;"| 3:3	
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. септембра 1930.	
|-
|Чукарички — Раднички||style="text-align:center;"| 2:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. октобра 1930.	
|-
|Руски СК - Раднички  (нова!)||style="text-align:center;"| 3:0
|}
|}
{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|

|- 	
|1|| style="text-align: left" | Чукарички Београд 	
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|4:2
|style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #F9F9F9;"|16:1
	
|- !  style="background: #F9F9F9;"		
|2|| style="text-align: left"| Славија Београд 	
|style="background: #C0FFC0;"|5:0||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|7:0
|style="background: #FFFACD;"|3:3||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #F9F9F9;"|6:1
  	
|-	
|3|| style="text-align: left" | Раднички Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #F9F9F9;"|:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|4|| style="text-align: left" | Олимпија Београд
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |1:6||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #F9F9F9;"|:
  	
|-	
|5|| style="text-align: left" | Палилулац Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;"|:
 	
|-! style="background:#F9F9F9;"	
|6|| style="text-align: left" | Руски СК Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |3:3
|style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #F9F9F9;"|:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|7|| style="text-align: left" | Спарта Земун 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #F9F9F9;"|:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|8|| style="text-align: left" | Хајдук „Мостар” Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |6:3||style="background: #C0FFC0;" |4:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #F9F9F9;"|:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|9|| style="text-align: left" | Карађорђе Београд 	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;"|0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Статистика

Табела 

{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"		
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center		
|bgcolor= #dcdbd6|		
| align=left| Клуб		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|	
|- align=center bgcolor=#C0FFC0	
||| align=left | Спарта, Земун ||14||12||2||0||44||14||3,143||	
|- align=center
|2.|| align=left | Руски СК, Београд||14||6||4||4||35||24||1,458||16
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|3.|| align=left | Славија Београд||14||7||2||5||38||29||1,310||16
|- align=center	 	
|4.|| align=left | Чукарички, Београд ||14||8||0||6||29||27||1,074||16				
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9 	
|5.|| align=left | Хајдук, „Мостар” Београд ||14||7||0||7||30||36||0,833||14		
|- align=center
|6.|| align=left | Раднички, Београд ||14||6||1||7||33||32||1,031||13		
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9 	
|7.|| align=left | Палилулац, Београд ||14||3||2||9||20||35||0,571||8		
|-  align=center	 	
|8.|| align=left | Олимпија, Београд ||14||1||1||12||15||47||0,319||3
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|—|| align=left | Карађорђе, Београд||—||—||—||—||—||—||—||—
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941
 exyufudbal
	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	
Фудбал у 1929.
Фудбал у 1930.